

Новий Усад — село, Краснослободський район, Мордовія
 Новий Усад — село, Рузаєвський район, Мордовія

Див. також 
 Старий Усад